de Tsjechische naam voor Sint-Joris
 Svatý Jiří (okres Ústí nad Orlicí), de gelijknamige Tsjechische gemeente